El Tepetate kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cerrito de Pescadores, ort, Michoacán de Ocampo, Venustiano Carranza, 
 El Tepetate, Veracruz, ort, Ixhuatlán de Madero, 
 El Tepetate, Puebla, ort, 
 El Tepetate, Tierra Blanca, ort, 
 El Tepetate, Victoria, ort, 
 El Tepetate, Tequila, ort, 
 El Tepetate, Tepatitlán de Morelos, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar